Муниципа́льный о́круг № 15 — муниципальный округ в составе Выборгского района Санкт-Петербурга.

Администрация округа находится по адресу: улица Руднева, 4.

Округ ограничен проспектом Культуры, проспектом Луначарского, проспектом Художников, Домостроительной улицей. Часть района к югу от Парнасской железнодорожной линии (от Придорожной аллеи) — жилая, севернее — промышленная зона.

В округе нет станций метрополитена. трамвайные линии по проспекту Просвещения (маршруты 58 и 100) и по проспекту Культуры (маршруты 9, 20, 58, 61). Троллейбусная линия по проспекту Просвещения и проспекту Художников (маршруты 4 и 21). Ряд автобусных маршрутов: по границам района, по проспекту Просвещения, по улице Руднева и Придорожной аллее.

Население

Примечания

Ссылки 
 Выборгский район Санкт-Петербурга — МО муниципальный округ № 15
 МО муниципальный округ № 15

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Выборгский район (Санкт-Петербург)